Lucien L'Allier - Canadees ingenieur, drijvende kracht achter de metro van Montreal
 Rue Lucien-L'Allier - straat in Montreal, vernoemd naar bovenstaande ingenieur
 Lucien-L'Allier (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat en vernoemd naar bovenstaande ingenieur